Itaqui (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Itaqui (São Luís), een wijk van de Braziliaanse gemeente São Luís in de deelstaat Maranhão